Марко Капуано (; 14 октября 1991, Пескара, Италия) — итальянский футболист, защитник клуба «Фрозиноне».

Карьера 
Марко Капуано — воспитанник футбольного клуба «Пескара». В сезоне 2011/12 стал основным защитником команды. Вместе с клубом выиграл Серию B 2011/12.

Международная карьера 
Дебютировал в молодёжной сборной Италии 1 июня 2011 года в матче против Кот-д’Ивуара. Та игра завершилась победой итальянцев со счетом 2:0.

Достижения 
 Чемпион Серии В: 2011/12

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Пескара»
 West Ham and Everton lead the race for Italy starlet

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК «Фрозиноне»